Larsson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans C.E. Larsson
 Karl-Henrik Larsson